86. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 21–22 marca 1992 roku w kanadyjskim Calgary. Zawodnicy startowali na sztucznym torze olimpijskim Olympic Oval. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Najlepszy był Włoch Roberto Sighel, który pobił również rekordy świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 10 000 m awansowała tylko najlepsza 16-tka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 34 łyżwiarzy z 15 krajów. Sklasyfikowanych zostało 32.

Wyniki 
 DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na stronie Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1992 w sportach zimowych
1992 w Kanadzie
Łyżwiarstwo szybkie w Kanadzie
Sport w Calgary